Elaeoselinum hispanicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Johan Martin Christian Lange, och fick sitt nu gällande namn av Carlos Pau och Maximino Martínez. Elaeoselinum hispanicum ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hispanicum